Sacconi ima više značenja:
 Sacconi, Avellino
 Sacconi, Cuneo